Balmes oder Balmès ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Jürgen Balmes (* 1958), deutscher Lektor, Herausgeber und Übersetzer
 Jaime Balmes (1810–1848), spanischer Philosoph und katholischer Theologe
 José Balmes (1927–2016), spanischer Maler
 Thomas Balmès (* 1969), französischer Dokumentarfilmer

Siehe auch:
 Balmes de Montbrun, mittelalterliche Höhlenwohnungen im Département Ardèche, Frankreich